Ри́о (, ) — в переводе с испанского и португальского означает «река». Является составной частью топонимов, а также фамилией.

Топонимы 
 Рио — разговорное название города Рио-де-Жанейро.
 Рио — статистически обособленная местность в округе Мартин, штата Флорида, США.
 Кастель-дель-Рио — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Болонья.
 Торрес-дель-Рио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.

Фамилия 
 Рио, Долорес дель (1904—1983) — мексиканская актриса.
 Рио, Франческа (род. 1990) — итальянская фигуристка.
 Рио, Эрколе дель (1718—1802) — итальянский шахматист.
 Риу, Руй (род. 1957) — португальский политик.

Прочее 
 «Рио» — американо-бразильский полнометражный мультфильм 2011 года.
 «Рио 2» — американо-бразильский полнометражный мультфильм 2014 года.
 «РИО» — российская сеть торгово-развлекательных центров.
 «РИО» — самарская региональная телекомпания, существовавшая с 1993 по 2011 гг.
 «РИО» — альбом группы «Контора Кука» 2015 года.
 Рио — псевдоним, под которым выступала японская актриса, певица и модель Тина Юдзуки.

См. также